CX-3 steht für:

 Korg CX-3, Orgel des Herstellers Korg
 Mazda CX-3, Automodell des Herstellers Mazda

Abkürzung